KEG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Keglsugl (Papua Nuova Guinea)